Величковские () — дворянский род.

Потомство Иосифа Андреевича Величковского, сотника Сенчанского.

Описание герба 
В красном поле серебряные восьмиконечная звезда, полумесяц и кавалерский крест в столб (изм. польский герб Мурделио).

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт червлёный, подбитый золотом.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 24
 Герб
 

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Мурделио